Deuser ist der Nachname mehrerer Personen:

 Erich Deuser (1910–1993), Physiotherapeut der deutschen Fußballnationalmannschaft
 Hermann Deuser (* 1946), evangelischer Theologieprofessor
 Klaus-Jürgen „Knacki“ Deuser (* 1962), deutscher Moderator und Comedian
 Wilhelm Deuser (1861–1953), Lehrer, Fotograf

Siehe auch:
 Deusser